Poinson ist der Name mehrerer Gemeinden im französischen Département Haute-Marne:

Poinson-lès-Fayl 
Poinson-lès-Grancey
Poinson-lès-Nogent

Siehe auch:
Poinçon-lès-Larrey im Département Côte-d'Or